

Niemcy 
1 gmina:
 Tauer – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w Spree-Neiße

1 dzielnica gminy:
 Tauer – dzielnica gminy Boxberg/O.L. w powiecie Görlitz w kraju związkowym Saksonia